Regno Unito
 Barnton – parrocchia civile del Cheshire
 Barnton – quartiere di Edimburgo